Le Secret des andrônes est un roman policier de Pierre Magnan paru en 1980.

Il a été adapté pour la télévision :
 Le Secret des andrônes, téléfilm de Samuel Itzkowitch (1982)